Omolara Omotosho (* 25. Mai 1993 in Akure) ist eine nigerianische Sprinterin, die sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat.

2009 wurde sie wegen Dopings mit Methenolon für zwei Jahre gesperrt. 

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 kam sie in der 4-mal-400-Meter-Staffel auf den siebten Platz.

2012 siegte sie mit der nigerianischen 4-mal-400-Meter-Stafette bei den Leichtathletik-Afrikameisterschaften in Porto-Novo. Bei den Olympischen Spielen in London erreichte sie im Einzelbewerb das Halbfinale und wurde mit dem nigerianischen Team im Finale der 4-mal-400-Meter-Staffel disqualifiziert.

Bei den WM 2013 kam sie über 400 m erneut in die vorletzte Runde und belegte mit der nigerianischen 4-mal-400-Meter-Stafette den sechsten Platz.

2014 gehörte sie bei den Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften in Sopot zur nigerianischen 4-mal-400-Meter-Stafette, die Fünfte wurde und im Vorlauf mit 3:29,67 min einen afrikanischen Hallenrekord aufstellte. Bei den Commonwealth Games in Glasgow schied sie über 400 m im Halbfinale aus und trug durch ihren Einsatz im Vorlauf zum Gewinn der Silbermedaille durch die nigerianische 4-mal-400-Meter-Stafette bei. 

Ihre persönliche Bestzeit von 51,28 s stellte sie am 21. Juni 2012 in Calabar auf.

Weblinks

Fußnoten 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
400-Meter-Läufer (Nigeria)
4-mal-400-Meter-Staffel-Läufer (Nigeria)
Afrikameister (4-mal-400-Meter-Staffel, Leichtathletik)
Olympiateilnehmer (Nigeria)
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Nigeria)
Dopingfall in der Leichtathletik
Doping in Nigeria
Nigerianer
Frau
Geboren 1993